Професіональна футбольна група А 1955 — 31-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув ЦДНА.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Після закінчення сезону клуб ВПС (Софія) був реорганізований.
2. Після закінчення сезону клуб ДНА (Пловдив) змінив назву на СКНА (Пловдив).

Позначення:

Результати

Перехідний турнір 

Позначення:

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

1955
Болгарія